Liechtensteinisch bezieht sich auf:

 Liechtenstein, Staat in Europa
 Liechtensteinische Mundarten, eine Varietät des Deutschen

Siehe auch
 Liechtenstein (Begriffsklärung), zu weiteren Möglichkeiten